

Sigle 
PAP est un sigle, qui signifie :

 Police armée du peuple, unité paramilitaire issue de l'Armée populaire de libération chinoise
 Prêt-à-photographier, un appareil photographique jetable
 Prêt-à-porter
 Port-au-Prince
 Prenez vos appareils personnels, en anglais BYOD
 Prêt aidé en accession à la propriété, un crédit immobilier remplacé en 1996 par le prêt à taux zéro
 Password Authentication Protocol, le protocole d'authentification pour PPP
 Apple Printer Access Protocol, le protocole d'impression d'Apple
 Protocole d’application provisoire
 Pôle Azur Provence, la communauté d'agglomération de Grasse
 Page avec Publicité, dans le cadre des statistiques de consultation d'un site Internet
 Port autonome de Paris établissement public gérant le port fluvial de l'agglomération parisienne
 Polska Agencja Prasowa, l'agence officielle de presse polonaise
 De Particulier à particulier, premier groupe de presse immobilière en France
 PAP test ou examen de Papanicolaou est un nom donné au frottis de dépistage
 Poisson auto propulsé, robot sous-marin remorqué porteur d'une charge explosive, embarqué à bord des chasseurs de mines
 Programmes d’aide à la publication
 Plan d'accompagnement personnalisé, dans le domaine de l'enseignement scolaire
 Projet annuel de performance, en droit budgétaire français

Abréviation 
PAP est une abréviation, qui signifie :
 Moteur pas à pas

Code 
pap est un code, qui signifie :
 papiamento, la langue créole des Antilles néerlandaises, parlé à Curaçao, Aruba et Bonaire, selon la norme  des codes des langues
 Aéroport international Toussaint-Louverture de Port-au-Prince selon le code IATA des aéroports.

Autres 
 Pap, plat traditionnel sud-africain.
 Pap, localité en Hongrie.
 Pap est le nom anglicisé d'une ville ouzbek.

Patronyme 
Pap est un patronyme hongrois signifiant « prêtre », dont une variante fréquente est  :
 , militaire hongrois, ministre de la défense en 1906 ;
  ;
 Jenő Pap, épéiste hongrois ;
  ;
 Károly Pap, écrivain hongrois.

Pap est également un patronyme et un prénom slave :
 Milica Pap (née en 1973), pianiste bosnienne, serbe et croate.

Prénom 
 Pap Ndiaye (né en 1965), historien et homme politique français.

Notes et références

Voir aussi 
 Pap d'Arménie, roi d'Arménie de la dynastie des Arsacides ayant régné de 369 à 374.
 PAPS

Abréviation
Code